Длоуха Вес може бити:

 Длоуха Вес (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Длоуха Вес (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република